Фиторис:
Кристиан Фиторис (род. 1989) — немецкий автогонщик
Леопольд Фиторис (1891–2002) — австрийский математик